Poluža est le nom de deux localités kosovares :
 Poluža, localité dans la commune de Glogovac,
 Poluža, localité dans la commune de Orahovac.